Bieg łączony kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 10 lutego na Alpensia Cross-Country Centre w Daegwallyeong-myeon. Zawodniczki rozpoczęły rywalizację od przebiegnięcia 7,5 kilometra stylem klasycznym, następnie miały do pokonania 7,5 kilometra stylem dowolnym.

Mistrzynią olimpijską została Szwedka Charlotte Kalla. Drugie miejsce zajęła obrończyni tytułu Marit Bjørgen reprezentująca Norwegię, a na trzecim miejscu uplasowała się Finka – Krista Pärmäkoski.
W zawodach wzięły udział 4 Polki. Najlepsza była Justyna Kowalczyk, która zajęła 17. miejsce, Sylwia Jaśkowiec była 30, Ewelina Marcisz 31, a Martyna Galewicz 41.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018